Ро́жин — многозначный термин.

Фамилия 
 Рожин, Александр Иванович (род. 1946) — советский и российский искусствовед.
 Рожин, Анатолий Иванович (1912—1977) — советский ненецкий педагог. Автор первого ненецкого букваря на основе русской графики.
 Рожин, Анджей (род. 1940, Andrzej Rozhin) — польский режиссёр, актёр, сценарист, директор театров.
 Рожин, Василий Павлович (1908—1986) — советский философ и социолог.
 Рожин, Владимир Иванович (род. 1961) — советский и российский футболист, тренер.
 
 Рожин, Николай Николаевич (род. 1949) — советский и российский спортсмен, тренер и педагог.

 Рожина, Лилия Николаевна (1935—2020) — советский и белорусский психолог.

Топоним 
 Великий Рожин — село в Косовском районе Ивано-Франковской области Украины.
 Малый Рожин — село в Косовском районе Ивано-Франковской области Украины.
 Рожин улус — улус хантов, резиденция князя Амбала.

См. также 
 Рожа
 Роже
 Рожен
 Рожино — название нескольких населённых пунктов